Die organischen Minerale in der Systematik der Minerale nach Dana umfassen die Klasse IX dieser Systematik. 

Nach der neuen Dana-Klassifikation besteht die Klasse aus der gleichnamigen Unterklasse mit der Nummer 50.

Die Einträge sind nach folgendem Muster aufgebaut:

Die Spalte „Status“ gibt in Kurzform Auskunft über Abweichungen von der Anerkennung als eigenständiges Mineral oder andere Besonderheiten. Erläuterung der Abkürzungen:
 N = Veröffentlicht ohne Anerkennung durch die IMA/CNMNC
 R = Umbenannt oder Nummer geändert
 Q = Fraglich

50 Organische Minerale

50.00 Organische Minerale ohne Klassifikationsnummer

50.00.00 Organisch

50.01 Salze organischer Säuren (Oxalate)

50.01.01

50.01.02

50.01.03 Humboldtingruppe

50.01.04

50.01.05

50.01.06

50.01.07 Stepanovitgruppe

50.01.08

50.01.09 Zugshunstitgruppe

50.01.10

50.01.11

50.02 Salze organischer Säuren (Mellitate, Citrate, Cyanate und Acetate)

50.02.01

50.02.02

50.02.03

50.02.04

50.02.05

50.02.06 Formicait-Reihe

50.02.07 Hoganitgruppe

50.03 Salze organischer Säuren (Kohlenwasserstoffe)

50.03.01

50.03.02 Ravatitgruppe

50.03.03

50.03.04

50.03.05

50.03.06

50.03.07

50.03.08

50.04 Salze organischer Säuren mit verschiedenen Formeln

50.04.01

50.04.02

50.04.03

50.04.04

50.04.05

50.04.06

50.04.07

50.04.08

50.04.09

Weblinks 
 Dave Barthelmy: New Dana Classification of Minerals. - 50 Organic Minerals

Dana
Minerale